Filippow oder Filippov (von Philipp) ist der Name folgender Personen:

 Alexander Filippow (* 1984), russischer Radrennfahrer,
 Alexander Nikolajewitsch Filippow (* 1951), russischer Eishockeyspieler
 Anton Filippov (* 1986), usbekischer Schachspieler
 Dmitri Rudolfowitsch Filippow (* 1969), russischer Handballspieler
 Fjodor Iwanowitsch Filippow (1911–1988), sowjetischer Filmregisseur
 Gennadi Alexejewitsch Filippow (* 1932), russisch-sowjetischer Maschinenbauingenieur
 Nikita Filippow (* 1991), kasachischer Stabhochspringer
 Sergei Nikolajewitsch Filippow (1912–1990), sowjetischer Schauspieler
 Waleri Wladimirowitsch Filippow (* 1975), russischer Schachspieler
 Wassili Wiktorowitsch Filippow (* 1981), russischer Handballspieler und -trainer
Siehe auch:
 Filippowka, Filippowa